Хван Чжон Ри (, , , род. 13 декабря 1944) — южнокорейский киноактёр. В истории гонконгского кинематографа считается одним из самых опасных мастеров, «работающих ногами».

Биография

Молодые годы 
Хван родился в конце 1944 года в Осаке. Когда по окончании Второй мировой войны Корея получила независимость от Японии, он вместе с родителями вернулся в Корею. В 14 лет начал заниматься тхэквондо и постепенно достиг уровня 7-го дана. С 1965 года стал инструктором по рукопашному бою в южнокорейской, а затем южновьетнамской армии.

Кинокарьера в Гонконге 
Хотя Хван и раньше появлялся в корейских фильмах, слава пришла к нему в Гонконге, куда его в 1976 году пригласил Ын Сиюнь, только что основавший собственную кинокомпанию «Seasonal Films Corporation». Хван сыграл главную отрицательную роль в первом фильме этой киностудии — «Secret Rivals», после чего приобрёл прозвище «Серебряный лис» (по имени сыгранного им персонажа). В 1978 году эта киностудия рискнула доверить ему роль в новом фильме «Змея в тени орла», в котором Хван опять же играл главного отрицательного персонажа, противостоящего герою молодого китайского актёра Джеки Чана. Фильм имел оглушительный успех, и в том же году с тем же составом актёров был снят «Пьяный мастер». В 1980-х Хван снимается в большом количестве фильмов, став типичным «главным злодеем». Единственный фильм, в котором он сыграл положительную роль — снятый в 1981-м году «Hitman in the Hand of Buddha».

Возвращение на родину 
В начале 1990-х Хван вернулся в Корею, где занялся бизнесом: управлял фабрикой, отелем, охранным агентством, иногда появляясь в корейских фильмах. С 1996 года прекращает активную актёрскую деятельность.

В 2009 году Хван Чжон Ри неожиданно опять появился на экране, снявшись в телесериале.

Фильмография

Актёр

Режиссёр

Примечания

Ссылки 
 
 Хван Чжон Ри  на nanarland.com
 Хван Чжон Ри на cinemasie.com
 Хван Чжон Ри на hkcinemagic.com
 Хван Чжон Ри на HongKong Movie Database
 Хван Чжон Ри на Korean Movie Database
 Интервью с Хван Чжон Ри сообщества Kung-fu Kingdom, показывающее его реальную внешность.

Актёры Республики Корея
Тхэквондо